Różan – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim
 Różan – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim
 Różan – dawna gromada w powiecie makowskim w woj. warszawskim
 Różan – dawna wąskotorowa towarowa stacja kolejowa w mieście Różan w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Różan